Se også 746 (tal)

Begivenheder

Født

Dødsfald

Eksterne henvisninger 

 
46
Artikler om enkelte år